RCL est un sigle qui peut désigner :
 Racing Club de Lens, un club de football français ;
 RC Leipzig, un club de rugby à XV allemand.